OZS steht für:
 Oberzollsekretär, Dienstgrad eines Zollbeamten im Mittleren Dienst beim Zollgrenzdienst der Weimarer Republik, siehe heute Zollobersekretär (Amtsbezeichnungen der deutschen Zollverwaltung #Zollbeamte im mittleren Dienst)
 Camdenton Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen von Camdenton (Missouri), Camden County (Missouri), Missouri

OzS steht für:
 Ost zu Süd, d. i. ein Nautischer Strich südlich von Ost

ozs steht für:
 ounces (engl.), Plural von Unze (dt. Einheitenzeichen oz. auch im Plural)

Abkürzung